Ханов () — русская и тюркская фамилия, имеет женскую форму .

 Известные носители

 
 Ханов, Андрей Владимирович (род. 1964) — российский художник.
 Ханов, Атанепес (1914 — ?) — Герои Социалистического Труда.
 Ханов, Джума (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Ханов, Ильдар Мансавеевич (1940—2013) — российский художник, архитектор и скульптор, общественный деятель.
 Ханов, Олег Закирович (род. 1951) — российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1987).
 Ханов, Рафаэль Рафилович (род. 1973) — советский и российский спортсмен-тяжелоатлет, сын Рафила Ханова.
 Ханов, Рафил Лутфуллинович (род. 1946) — советский спортсмен и тренер по тяжёлой атлетике.
 Ханов, Сергей Фёдорович (1777—1850) — доктор медицины и хирургии.

См. также 
 Ханово
 Хановер